Rivière Claire peut se référer à:

Toponymes

la rivière Claire (lac Mourier), un affluent du lac Mourier (Rivière-Héva), coulant dans  Rouyn-Noranda et Val-d’Or (MRC de La Vallée-de-l'Or), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 la rivière Sainte-Claire, cours d'eau de Lambton, Ontario.

la rivière Claire (Chine), cours d'eau de la Chine.